Супње је насеље у Србији у општини Рашка у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 4050 становника.

Демографија 
У насељу Супње живи 2622 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 33,3 година (33,7 код мушкараца и 33,0 код жена). У насељу има 1013 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,48.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места општине Рашка
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији